Výprava může být:
historie
 Výprava Jindřicha Lva do Svaté země
 Výprava české šlechty do Janova
 Křížové výpravy (rozcestník) – více významů
 Zánik Ďatlovovy výpravy

kultura
 Výprava na Zemi
 Výprava do pekel
 Výprava (divadlo) – Soubor výtvarných prvků použitých v divadelní inscenaci

doprava
 Výprava vlaku

Související články 
 zájezd
 Expedice – více významů

Externí odkazy